«Bull in the Heather» — песня американской рок-группы Sonic Youth, выпущенная в 1994 году лейблом DGC в качестве единственного сингла с их восьмого альбома Experimental Jet Set, Trash and No Star.

О сингле 
В качестве би-сайдов были добавлены песня «Blazor Blade» и альтернативный вариант песни «Doctor’s Orders».

Вокалистка и бас-гитаристка Ким Гордон пояснила, что песня об «использовании бездействия в качестве формы бунта, мол, я не собираюсь быть частью доминируемой мужчинами культурой, поэтому я буду пассивна» ().

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на песню было снято Тамрой Дэвис. В съёмке приняла участие Кэтлин Ханна из группы Bikini Kill, которая снялась там в качестве танцовщицы. Сцена, где гитаристы прыгают на кровати была воссоздана по фотографии Тёрстона Мура, где он был юн. На момент съёмки видео Ким Гордон была на пятом месяце беременности.

Релиз 
«Bull in the Heather» была выпущена в виде сингла в апреле 1994 года лейблом DGC. Синглу удалось занять 13 место в US Modern Rock Tracks, 24 место в UK Singles Chart и 90 место в австралийском ARIA singles chart.

Журнал Spin поставил песню на 48 место в своём списке «Best Alternative Rock Songs of 1994» ().

Наследие 
В 2007 году NME поместил «Bull in the Heather» на 48 место в списке 50 «Greatest Indie Anthems Ever» ().

Список композиций 
 «Bull in the Heather (LP Version)» — 3:04
 «Razor Blade» — 1:06
 «Doctor’s Orders (T.-vox Version)» — 4:20

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1994 года
Песни Sonic Youth
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом